|-
| (46801) 1998 KP29||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46802) 1998 KX30||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46803) 1998 KL33||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46804) 1998 KH34||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46805) 1998 KX34||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46806) 1998 KJ39||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46807) 1998 KT45||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46808) 1998 KX45||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46809) 1998 KD47||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46810) 1998 KK47||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46811) 1998 KY47||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46812) 1998 KO64||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46813) 1998 KQ64||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46814) 1998 KS64||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46815) 1998 MG3||||21 червня 1998||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Андреа Боаттіні
|-
| (46816) 1998 MR13||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46817) 1998 MG16||||24 червня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46818) 1998 MZ24||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46819) 1998 MH27||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46820) 1998 MK28||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46821) 1998 MV31||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46822) 1998 MQ32||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46823) 1998 MN35||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46824) 1998 MT38||||26 червня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (46825) 1998 OJ2||||25 липня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (46826) 1998 OC7||||28 липня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (46827) 1998 OJ7||||28 липня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (46828) 1998 OU10||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (46829) 1998 OS14||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (46830) 1998 PU||1998 PU||15 серпня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (46831) 1998 QH||1998 QH||17 серпня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (46832) 1998 QQ1||||17 серпня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (46833) 1998 QB8||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46834) 1998 QL11||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46835) 1998 QR11||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46836) 1998 QM12||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46837) 1998 QB13||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46838) 1998 QS13||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46839) 1998 QB14||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46840) 1998 QZ17||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46841) 1998 QE19||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46842) 1998 QK20||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46843) 1998 QO22||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46844) 1998 QW22||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46845) 1998 QB24||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46846) 1998 QN24||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46847) 1998 QM26||||25 серпня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (46848) 1998 QQ35||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46849) 1998 QD36||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46850) 1998 QO37||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46851) 1998 QN39||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46852) 1998 QC41||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46853) 1998 QC42||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46854) 1998 QY42||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46855) 1998 QR44||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46856) 1998 QK45||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46857) 1998 QN45||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46858) 1998 QB50||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46859) 1998 QB51||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46860) 1998 QP60||||27 серпня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (46861) 1998 QJ73||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46862) 1998 QP74||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46863) 1998 QE75||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46864) 1998 QV86||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46865) 1998 QZ86||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46866) 1998 QW87||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46867) 1998 QN91||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46868) 1998 QM93||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46869) 1998 QC97||||23 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46870) 1998 QC100||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (46871) 1998 QF100||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (46872) 1998 QP101||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (46873) 1998 QZ101||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (46874) 1998 QC103||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (46875) 1998 QD104||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (46876) 1998 QV104||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (46877) 1998 RU||1998 RU||12 вересня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (46878) 1998 RD4||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46879) 1998 RZ4||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46880) 1998 RC5||||15 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (46881) 1998 RU5||||15 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46882) 1998 RL9||||13 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46883) 1998 RT15||||1 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (46884) 1998 RY16||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46885) 1998 RR18||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46886) 1998 RU29||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46887) 1998 RV29||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46888) 1998 RG37||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46889) 1998 RD43||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46890) 1998 RK48||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46891) 1998 RV50||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46892) 1998 RJ51||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46893) 1998 RF52||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46894) 1998 RG52||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46895) 1998 RX52||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46896) 1998 RR53||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46897) 1998 RP55||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46898) 1998 RW57||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46899) 1998 RF60||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46900) 1998 RG60||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

46800